Cały ten świat – program TVN24
 Cały ten świat – album Masali
 Cały ten świat – singel zespołu Feel